Saules ist der Name folgender Orte:

 Saules BE, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Saules NE, Ortschaft der Gemeinde Val-de-Ruz, Kanton Neuenburg, Schweiz
 Saules (Doubs), Gemeinde im Département Doubs, Frankreich
 Saules (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire, Frankreich

 Fenin-Vilars-Saules, eine ehemalige politische Gemeinde im Kanton Neuenburg, Schweiz
  Saulės-Gymnasium Kaunas, Litauen

Siehe auch:
 Saule, Sonnengöttin der baltischen Mythologie
 Schlacht von Schaulen